Le championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 20 ans est une compétition de rink hockey  au cours de laquelle s'affrontent les équipes nationales masculines de moins de 20 ans (juniors) de pays européens. Il a lieu tous les deux ans et est organisé par le Comité européen de rink hockey. Cette compétition est créée à la suite de l'impulsion donnée par Juan Antonio Samaranch, qui se propose en 1952 de l'organiser.

Palmarès 
Le tableau ci-après donne le palmarès du championnat d'Europe depuis sa création en 1953. On accède à l'article qui traite d'une saison particulière en cliquant sur l'année de la compétition.

Bilan 
L'Espagne a le meilleur palmarès dans cette compétition avec 24 titres en 52 éditions. Deux autres sélections ont gagnés au moins une fois le championnat, le Portugal et l'Italie. Deux autres équipes sont parvenues en finale, l'Allemagne et la Suisse.

Mise à jour - septembre 2021

Galerie d'images

Notes et références